Грохот — пристрій для сортування за розмірами сипких і кускових матеріалів.

Топонім

Грохот — річка в Калузькій і Смоленській областях, притока Деміни.

Грохот — село у повіті Хунедоара, комуна Булзештій-де-Сус.

Грохот — населений пункт у Крапинсько-Загорській жупанії, громада Десинич.

Див. також 
 Грохоте